De tre små grise kan have flere betydninger

 De tre små grise - folkeeventyr
 De tre små grise (film) - animeret film af The Walt Disney Company fra 1933
 "De tre små grise (sang)" - sang af det danske pop-rockorkester Shu-Bi-Dua udgivet på Shu-bi-dua 3 (1976)